Церква Різдва Пресвятої Богородиці — культова споруда, православний парафіяльний храм (ПЦУ) у Чорткові Чортківського району Тернопільської области.

Історія церкви 
14 січня 2000 року зареєстровано релігійну громаду.

Парохи 
 о. Степан Лановий.

Джерела 
 Релігійна громада Парафія Різдва Пресвятої Богородиці м. Чортків мкр-н Синяково Чортківського благочиння Тернопільської єпархії УАПЦ // YouControl

Примітки 

Церкви Різдва Пресвятої Богородиці
Чортків